Ige o Igé puede referirse a:
 Inmunoglobulina E (IgE), un tipo de anticuerpo.
 Igé, comuna francesa situada en Orne.
 Igé, comuna francesa situada en Saona y Loira.